USS Philippine Sea — назва двох кораблів ВМС США

 USS Philippine Sea (CV-47) — авіаносець періоду Другої світової війни типу «Ессекс». На службі з 1946 по 1958 рік
 USS Philippine Sea (CG-58) — ракетний крейсер типу «Тікондерога». На службі з 1989 року

Назви військових кораблів США